A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS North Carolina:

 : um navio de linha que serviu de 1824 a 1866.
 : um cruzador blindado da Classe Tennessee que serviu de 1908 a 1921; renomeado Charlotte em 1920.
 : um couraçado Classe South Dakota cancelado incompleto em 1922.
 : um couraçado da Classe North Carolina que serviu de 1941 a 1947; hoje um navio-museu na Carolina do Norte.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2008.